Michael Hamilton peut faire référence à:

 Michael Hamilton (1918–2000), homme politique du parti conservateur
 Mike Hamilton (né en 1963), ancien directeur d'athlétisme masculin à l'Université du Tennessee
 Mike Hamilton, guitariste américain, chanteur et compositeur
 Michael Hamilton (né en 1973), joueur de football américain
Michael Hamilton, personnage dans The Cloverfield Paradox